Le Plan :  commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Le Plan B : journal français
 Le Plan est une salle de spectacle à Ris Orangis.

Voir aussi 

 Fresne-le-Plan : commune française, située dans le département de la Seine-Maritime
 Pujo-le-Plan : commune française, située dans le département des Landes
 Plan : page d’homonymie